Nabala ist der Name von:

 Nabala (Kiili), einem Dorf in der Gemeinde Kiili in Estland
 Nabala (Stadt), einer antiken Stadt in der römischen Provinz Mauretania Caesariensis im Norden des heutigen Algerien
 Titularbistum Nabala, einem nach der antiken Stadt benannten Titularbistum der römisch-katholischen Kirche